Гран-при Нидерландов 1965 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 18 июля 1965 года на трассе Зандворт.

На первых метрах дистанции Ричи Гинтер обошёл с третьего места стартовавших перед ним Грэма Хилла и Джима Кларка и лидировал в течение двух кругов, после чего на первое место вышел Хилл, которого через пару кругов обошёл Кларк. В течение последующих кругов «Хонду» Гинтера обошли Герни, Стюарт и Халм, в то время как недавний лидер Хилл откатился на четвёртое место. Кларк одержал победу, став третьим в истории Формулы-1 после Альберто Аскари и Джека Брэбема гонщиком, которому удавалось выигрывать четыре гонки подряд.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Ричи Гинтер

3-5 Грэм Хилл

6-80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 1965 году
События 18 июля
Июль 1965 года